désigne :

 Mendota, une ville située en Californie ;
 Mendota, une ville située dans l’Illinois ;
 Mendota, une ville située dans le Minnesota ;
 Mendota, une ville située en Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis